Església de Sant Serni d'Altron, església parroquial al poble d'Altron (Sort, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Sadurní d'Anoia església parroquial de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)
 Església de Sant Sadurní d'Arenys d'Empordà
 Església de Sant Serni d'Arfa, monument al municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) 
 Església de Sant Serni d'Àrreu, església romànica al poble d'Àrreu (Alt Àneu, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Serni de Baiasca, església parroquial romànica al poble de Baiasca (Llavorsí, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Serni de Beraní, església al poble de Beraní (Rialb, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Serni de Buseu església parroquial romànica al poble de Buseu (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Sadurní de Biescas, església romànica llombarda al municipi de La Vall de Bardaixí (Aragó)
 Església de Sant Serni de Canillo església parroquial al nucli de Canillo (Andorra)
 Església de Sant Sadurní del Castell de Llordà, església romànica al castell de Llordà a d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Església de Sant Sadurní del Castell de Conques, església romànica de la vila de Conques (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
 Església de Sant Serni de Castellet, capella del Castellet de Llimiana 
 Església de Sant Serni de Cerbi, església parroquial romànica al poble de Cerbi (la Guingueta d'Àneu, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Serni de Coborriu, església de Coborriu de Bellver (Bellver de Cerdanya, Baixa Cerdanya)
 Església de Sant Sadurní d'Esperan, església al poble abandonat d'Esperan al municipi del Pont de Suert
 Església de Sant Sadurní de Gallifa, ermita romànica al municipi de Granera (Vallès Occidental)
 Església de Sant Serni del Grau, ermita de Vilamantells, municipi de Guixers (Solsonès) 
 Església de Sant Serni de Gurp església romànica al poble de Gurp (Tremp, Pallars Jussà)
 Església de Sant Sadurní de l'Heura o Sant Sadurní de Salzet, edifici a l'antic poble empordanès homònim
 Església de Sant Serni de Llavaners, ermita al poble de Llavaners (Soriguera, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Serni de Meranges, església parroquial al municipi de Meranges, a la comarca de la Cerdanya 
 Església de Sant Serni de Montesquiu, església romànica al poble de Montesquiu (Isona i Conca Dellà)
 Església de Sant Serni de Nagol, església romànica a la parròquia de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra
 Església de Sant Serni de Norís, església parroquial de Norís (Alins, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Sadurní d'Osormort, església d'estil romànic -llombard (Sant Sadurní d'Osormort, Osona)
 Església de Sant Serni de Puigfalconer, església de Suterranya (Tremp, Pallars Jussà)
 Església de Sant Sadurní de Sallent, església de Sallent de Castellbò al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Església de Sant Serni de Seix, església romànica del nucli de Seix, en el municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 
 Església de Sant Sadurní de Sovelles (Ripollès)
 Església de Sant Serni de Suterranya, església parroquial al poble de Suterranya (Tremp, Pallars Jussà)
 Església de Sant Serni de Tavèrnoles, monestir romànic al poble d'Anserall (Les Valls de Valira, Alt Urgell)
 Abadia de Sant Sadurní de Tolosa, establiment religiós originat en el monestir de Sant Sadurní de Tolosa
 Basílica de Sant Serni de Tolosa, edifici de Tolosa de Llenguadoc (França)
 Església de Sant Sadurní de Vernet, església romànica situada en una elevació del nucli al municipi de Vernet, al Conflent
 Església de Sant Sadurní de Vilamantells o Sant Sadurní del Grau, ermita romànica al poble de Vilamantells (Guixers, Solsonès)
 Església de Sant Serni de Vilamur, església al poble de Vilamur (Soriguera, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Serni de Vila-rubla, església romànica al poble de Vila-rubla (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell) 
 Sant Sadurní de Collsabadell
 Sant Sadurní de Montornès